Пе́вчий, или певе́ц (, ) — в христианстве  степень низшего клирика, основная задача которого — петь на клиросе в хоре во время общественного богослужения некоторые псалмы, христианские молитвы, гимны, прокимены и возгласы.

Певчие составляют церковный хор, который находится на клиросе. В больших храмах во время богослужения — два хора: левый и правый, что позволяет петь антифонно. Старший певчий, который руководит хором, называется — головщик или регент; певец, возглашающий перед пением глас и строчки из молитвословия, которые вслед за возглашением поёт хор носит название — канонарх. В Константинопольской православной церкви в средние века существовала должность первого канонарха, который назывался — протоканонарх.

Певцы существовали с первых времен церкви, от епископа они получали посвящение — хиротесию на своё служение. Певцы принадлежавшие к клиру, вследствие чего их имена включали в список церковнослужителей (), почему их и называют каноническими певцами (, ). Чин поставления в церкви канонического певца тот же, что и для поставления чтеца. В ряде канонов Православной церкви упоминаются певцы: согласно 26 правилу святых апостолов, певцы могли вступать в клир безбрачными; согласно 75 правилу Трулльского собора, певцы во время пения не должны употреблять бесчинных воплей, не должны вынуждать из себя противоестественного крика, и не вводить ничего несообразного и несвойственного церкви: но с великим вниманием и умилением приносить псалмопение Богу, назирающему сокровенное; согласно 15 правилу Лаодикийского собора кроме певчих, которые входили на амвон и пели по книге мирянам не разрешалось петь в церкви.

В одном из прошений сугубой ектении и до нашего времени поминаются певчие («поющие»):

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρά σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.»

В XV веке в России появились государевы певчие дьяки —  певчие, получавшие штатное жалованье от государей до учреждения придворной певческой капеллы.

Примечания

Ссылки 
 
 Правила Святой Православной Церкви с толкованиями еп. Никодим (Милош) Лаодикийского собора Правило 15.

 

Музыкальные профессии
Церковный хор
Церковные регенты
Православные певцы
Церковнослужители